New York Bar Association steht für

 New York City Bar Association
 New York State Bar Association